Иван Ку́зин:
 Кузин, Иван Борисович (1917—1986) — советский театральный актёр.
 Кузин, Иван Васильевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.